Saint-Clair (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Clair (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Clair (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Clair (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy